V is de tweeëntwintigste letter uit het moderne Latijnse alfabet. De letter kan verwijzen naar:

In de scheikunde
 V - het chemisch element vanadium

In de natuurkunde
 V - symbool voor volt, de eenheid van elektrische spanning
 v - in vergelijkingen vaak de snelheid (<Engels: velocity)
 V - symbool voor inhoud (volume)
 V - symbool voor potentiaal

In de geneeskunde
 V - de vijfde hersenzenuw: de nervus trigeminus

Muziek
 V (band), een Britse boyband
 V (Adam Levine), een muziekalbum van Adam Levine uit 2014
 V (BTS)
 V (Live), een muziekalbum van de band Live uit 2001
 V (Maroon 5), een muziekalbum van de band Maroon 5
 V (Paatos), een muziekalbum van de band Paatos uit 2012
 V (Spock’s Beard), een muziekalbum van Spock's Beard uit 2000
 V (Vanessa Hudgens), een muziekalbum uit 2006

Overig
 V - het getal 5 als Romeins cijfer
 het jaar 5 van de gangbare jaartelling
 het jaar V van de Franse republikeinse kalender
 V - de landcode op auto's uit Vaticaanstad
 V - de beurscode van Vivendi SA
 V-teken, twee opgestoken vingers als overwinningsteken (<Engels: victory; <Latijn: victoria)
 V (1983), een sciencefiction-televisieserie uit de jaren 80 over een buitenaardse invasie
 V (2009), een remake uit 2009 van de televisieserie uit de jaren 80 
 V (drank), een energiedrank, vooral populair in Australië en Nieuw-Zeeland
 V (computerspel), een computerspel van het genre actiespel